Motuhaga (eiland), een eiland in het Tokelau-eilandse atol Nukunonu
 Motuhaga (dorp), de enige nederzetting op dat eiland